

Geografia 
 Australia
 Smithfield – sobborgo di Sydney
 Regno Unito
 Smithfield – zona di Londra
 Irlanda
 Smithfield – quartiere di Dublino
 Stati Uniti
 Smithfield – capoluogo della Contea di Johnston, Carolina del Nord
 Smithfield – villaggio della Contea di Fulton, Illinois
 Smithfield – città della Contea di Henry, Kentucky
 Smithfield – città della Contea di Somerset, Maine
 Smithfield – villaggio della Contea di Gosper, Nebraska
 Smithfield – città della Contea di Madison, New York
 Smithfield – villaggio della Contea di Jefferson, Ohio
 Smithfield – borough della Contea di Fayette, Pennsylvania
 Smithfield – township della Contea di Bradford, Pennsylvania 
 Smithfield – township della Contea di Huntingdon, Pennsylvania 
 Smithfield – township della Contea di Monroe, Pennsylvania 
 Smithfield – città della Contea di Providence, Rhode Island
 Smithfield – città della Contea di Cache, Utah
 Smithfield – città della Contea di Isle of Wight, Virginia
 Smithfield – città della Contea di Wetzel, Virginia Occidentale
 Sudafrica
 Smithfield – cittadina della Municipalità locale di Mohokare

Informatica 
 Smithfield – microprocessore Intel